Bang est un onomatopée anglophone, dont l'équivalent en français est pan ou boum. On retrouve cette onomatopée dans les expressions suivante : Big Bang, une période de l'histoire de l'univers en cosmologie, et bang supersonique, le son sourd que produit un avion en vol supersonique. Bang peut également désigner :

Musique 
 Bang, groupe grec, ancien participant au Concours Eurovision de la chanson de 1987
 Bang!, groupe britannique de musique happy hardcore ;
 Bang, album du groupe James Gang sorti en 1973 ;
 Bang, chanson du groupe Gorky Park sortie en single en 1989 ;
 Bang, chanson du groupe Blur présente sur l'album Leisure, sortie en single le  ;
 Bang, chanson de la chanteuse Rye Rye sortie en single en 2009.

Cinéma 
 , film d' sorti en 1995, avec Peter Greene.

Médias 
 Bang!, jeu vidéo commercialisé sur WiiWare en 2008
 Bang!, jeu de société, édité antérieurement en français sous le nom de Wanted!
 Bang !, revue de bandes dessinées française
 Bang, revue éditée par Rhodos Presse
 Bang ediciones, maison d'édition de bandes dessinées espagnole publiant en France et en Espagne

Personnalités

Patronyme 
Bang est un patronyme d'origine danoise ou coréenne porté par :
 Peter Georg Bang (1797-1861), politicien danois ;
 Anthon Bang (1809-1870), écrivain et éditeur norvégien ;
 Bernhard Lauritz Frederik Bang (1848-1932), vétérinaire danois ;
 Herman Bang (1857-1912), écrivain danois ;
 Nina Bang (1866-1928), politicienne danoise ;
 Maja Bang (1879-1940), violoniste et pédagogue norvégienne naturalisée américaine ;
 Bang Jeong-hwan (1899-1934), écrivain coréen ;
 Bang Young-ung (1942-2022), écrivain sud-coréen ;
 Bang Hyeon-seok (1961), écrivain sud-coréen ;
 Bang Eun-jin (1965), réalisatrice sud-coréenne ;
 Blaise Bang (1968), artiste plasticien camerounais ;
 Bang Soo-hyun (1972), joueuse de badminton sud-coréenne ;
 Daniel Bång (1987), hockeyeur suédois ;
 Bang Yong Guk (1990), rappeur sud-coréen ;
 Bang Chan (1997-) chanteur du groupe Stray Kids, auteur-compositeur-interprète et producteur de musique australo-coréen.

Pseudonyme 

 Billy Bang (1947-2011), musicien américain.
 Farid Bang (1986), rappeur germano-marocain.

Toponymes

Bang, village de la Région du Littoral, situé dans la commune de Ndom.
 Bang, village situé dans le département du Donga-Mantung et la Région du Nord-Ouest, à proximité de la frontière avec le Nigeria, en pays Mfumte.

Domaine Bang, un terroir de l'île de La Réunion.

Bang Bon, un khet de Bangkok.

Autres 
 Bang & Olufsen, marque danoise de matériel hi-fi ;
 Bang, type de pipe à eau ;
 BANG, abréviation de Bits, Atomes, Neurones, Gènes, convergence des technologies à l'échelle du nanomètre ;
 Bang Bros site internet et studio porno américain ;
 Gang bang, une pratique sexuelle où un sujet passif a une relation sexuelle avec plusieurs partenaires ;
 Maladie de Bang, mélitococcie d'origine bovine (Brucella abortus bovis) se communiquant parfois à l'être humain ;
 Bhang, breuvage de feuilles et fleurs de cannabis consommé dans le sous-continent indien ;
 Wat Bang Bon, un temple de Bangkok.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre